

События 
Древний Рим

 Консулы: Гай Клавдий Марцелл (плебей) и Луций Корнелий Лентул Крус (патриций); проконсулы: Квинт Цецилий Метелл Пий Сципион Назика (в Сирии) и Луций Домиций Агенобарб (в Трансальпийской Галлии); преторы: Авл Аллиен, Гай Копоний, Гай Сосий, Луций Ливиней Регул, Луций Манлий Торкват, Луций Росций Фабат, Марк Фавоний, Марк Эмилий Лепид, Публий Рутилий Луп и Секст Педуцей; пропреторы: Гай Фанний (на Сицилии), Луций Элий Туберон (в Африке), Марк Аврелий Котта (на Сардинии),  (в Цизальпийской Галлии) и Публий Сестий (в Киликии); плебейские эдилы: Гай Вибий Панса Цетрониан, Гай Каниний Ребил и Гай Целий; народные трибуны: Аврелий Котта, Гай Кассий Лонгин, Квинт Кассий Лонгин, Луций Марций Филипп, Луций Рубрий (Доссен), Луций Цецилий Метелл и Марк Антоний; квесторы: Гней Нерий, Квинт Резий (или Цезий), Луций Марий (в Сирии), Марций Руф и Секст Квинтилий Вар; проквесторы: Гней Кальпурний Пизон (в Дальней Испании), Марк Теренций Варрон (в Испании) и Тит Антистий (в Македонии); монетные триумвиры: Гай Копоний, Гней Кальпурний Пизон Фруги, Гней Нерий, Квинт Сициний, Маний Ацилий (Глабрион) и Марк Теренций Варрон.
 10 января — Цезарь переходит Рубикон, начало гражданской войны в Риме, приведшей к концу периода республики.
 Помпей с сенатом из Брундизия направляется в Диррахий, затем в Эпир и Македонию. Союз Помпея с восточными правителями и фракийским царём, с царём Нумидии Юбой, знатью Далмации, Иллирика и кельтиберов.
 Цезарь занимает Италию, после чего назначает управлять: в Рим — Лепида, Италией — Антония, Сицилией — Куриона, Сардинией — Валерия. Командующими флотом он сделал Гортензия и Долабеллу.
 Цезарь отправляется в Испанию против легатов Луция Афрания, Марка Петрея и Варрона.
 Курион переправился в Африку с 2 легионами, добился успеха, но затем разгромлен Юбой и погиб.
 23 июня — Битва при Илерде. Цезарь достиг Илерды, вывел свою армию из опасного положения, разбил помпеянцев и стал преследовать их армию.
 2 августа — Капитуляция помпеянцев в Испании.
 Август — Цезарь отправляется в Италию, оставив в Испании 4 легиона Кассия.
 Август — Антоний в Иллирии потерпел поражение от Октавия.
 Август — Претор Требоний взял Массилию.
 Цезарь в Риме, на 11 дней устанавливает диктатуру, избран консулом.
 Наместником Ближней Испании стал Лепид.
 Марком Антонием возвращён в Рим экс-сенатор Лициний Дентикул, осуждённый в своё время за игру в кости.

Хунну:
 Чжичжи разбивает усуней, покоряет угуйе (угров), гяньгуней и динлинов.

Родились 
 Луций Домиций Агенобарб — ординарный консул 16 года до н. э., душеприказчик императора Августа.

Скончались 
 24 августа — Гай Скрибоний Курион (род. ок. 84 до н. э.), перебежчик-авантюрист, народный трибун в 50 году до н. э. Погиб у Баграды.
 Сюань-ди — император Китая с 73 по 49 гг. до н. э.
 Марк Перперна (род. 147 до н. э.), консул 92 года до н. э.
 Гай Фабий (возможно, носил когномен «Адриан»), проконсул Азии в 57 до н. э., участник боёв близ Илерды (провинция Ближняя Испания).

Примечания

См. также